Hans von Halban ist der Name folgender Personen:

* Hans von Halban (Chemiker) (1877–1947), österreichischer Chemiker
 Hans von Halban (Physiker) (1908–1964), österreichischer Physiker